Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2017 проводился с 12 по 15 октября 2017 в городе Абердин.

В чемпионате принимало участие 18 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная парная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2018, который проводился в апреле 2018 в городе Эстерсунд (Швеция).

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда в составе Фрейзер Кинган / Джейн Стирлинг, победившая в финале команду Бобби Лэмми / Рэйчел Ханнен. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды Юан Кайл / Наоми Браун и Ли Макклири / Джудит Макклири.

Составы команд 

(источник: )

Групповой этап

Группа 1 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

Группа 2 

  Проходят в плей-офф

Группа 3 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейки 
14 октября, 20:30

Плей-офф 

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал. 11 декабря, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2018

Спорт в Шотландии в 2017 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар